USS Yorktown — название нескольких кораблей ВМС США.

 USS Yorktown (CV-5) («Йорктаун») — авианосец ВМС США, головной корабль своего типа.
 USS Yorktown (CG-48) — американский ракетный крейсер типа «Тикондерога».
 USS Yorktown (CV-10) — американский авианосец типа «Эссекс» времён Второй мировой войны.